Dybów peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Dybów, un village de la gmina Pęczniew dans la voïvodie de Łódź
 Dybów, un village de la gmina Żagań dans la voïvodie de Lubusz
 Dybów, un village de la gmina Kosów Lacki dans la voïvodie de Mazovie